Die Open Quimper Bretagne Occidentale II 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Februar 2021 in Quimper stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2021 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 167 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 173 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 199 kB)

ATP Challenger Tour 2021
Tennisturnier in Quimper